Cymmer bezeichnet folgende Orte:
 Cymmer (Neath Port Talbot County Borough), Dorf in Wales
 Cymmer (Rhondda Cynon Taf), Stadtteil von Porth in Wales
 Cymmer Colliery, ehemalige Mine im Rhondda

Siehe auch
 Cymer
 Cymer Abbey, Zisterzienserabtei in Wales